Susan Laurrine Stewart detta Sue (n. 1969), cestista canadese
 Susan Stewart (n. 1952), poetessa statunitense
 Susan Stewart (n. 1946), schermitrice canadese